Quand sifflent les serpents est le quatrième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Olivier Ledroit (dessin) et François Froideval (scénario). Édité chez Zenda en , l'album a été repris depuis par Dargaud.

Synopsis 
Les chemins de Wismerhill croisent finalement ceux d'Haazeel Thorn, et la recherche de son père semble enfin toucher à son but. L'archimage et le Baron Greldinard préparent les forces de la Lune Noire à l'inévitable affrontement avec l'Empire.

Éditions 
 Zenda collection « Fantasy »,  
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1992